"Espejo", que em Língua castelhana significa espelho, pode ser:

 Espejo, cidade espanhola da Andaluzia
 Lo Espejo, comuna chilena da Região Metropolitana de Santiago
 Espejo (Equador), cantão da província de Carchi

Desambiguações de topônimos